МАО — аббревиатура. Раcшифровки:

 Моноаминоксидаза
 Московское археологическое общество
 Московское архитектурное общество
 Московская армянская община
 Марийская автономная область
 Мордовская автономная область
Методы активного обучения